Iphthime () steht für:

griechische Mythologie:
 Iphthime (Tochter des Doros), Geliebte des Hermes
 Iphthime (Tochter des Ikarios), Tochter des Ikarios und Schwester der Penelope

in der Astronomie:
 (16974) Iphtime, nach der Schwester der Penelope benannter Jupiter-Trojaner